Spyder peut désigner :

Automobile 
 Un type de carrosserie.
 La Spyder, une moto à trois roues fabriquée par Bombardier Produits récréatifs.
 La Porsche 550 Spyder, de la gamme Porsche 550, un modèle de voiture datant des années 1950.
 La Chevrolet Corvair Monza Spyder, une variante de la Chevrolet Corvair, modèle de voiture datant des années 1960.
 La Lamborghini Gallardo Spyder, version cabriolet de la Lamborghini Gallardo, un modèle de voiture des années 2000.
 La Wiesmann Spyder, un modèle du constructeur allemand Wiesmann.

Armement 
 Le Spyder, un système d'armes antiaériennes israélien conçu dans les années 2000.

Bande dessinée 
 Spyder est une BD publiée aux éditions Delcourt (2011), scénarisée par Sébastien Latour

Cinéma 
  est un film indien de A. R. Murugadoss sorti en 2017.

Entreprise 
 Spyder est une entreprise américaine spécialisée dans les vêtements de ski haut de gamme

Musique 
 The Spyderz est un groupe de musique américain formé par Evan Seinfeld dans les années 2000.

Logiciel 
 Spyder est un environnement de développement pour le langage Python.